De rechteroever van een rivier is de oever die zich aan de rechterkant bevindt wanneer men stroomafwaarts kijkt. Bij een rivier die van zuid naar noord stroomt is dit dus de oostelijke oever.

De aanduiding Rechteroever wordt ook als eigennaam gebruikt en kan specifiek verwijzen naar:

 Rechteroever-Oekraïne, de historische naam van een deel van Oekraïne op de rechteroever (westelijke oever) van de rivier de Dnjepr.
 Rive Droite of Rechteroever, het stadsdeel dat zich op de rechteroever van de Seine in Parijs bevindt.

Zie ook 
Linkeroever

Landvorm